Hurensohn steht für:
 Hurensohn, besonders schwerwiegende Beleidigung
 Hurensohn (Film), österreichischer Film von Michael Sturminger (2004)
 Hurensohn (Roman), Roman von Gabriel Loidolt (1998)
 Hurensohn, Musikstück der Hip-Hop-Formation K.I.Z vom Album Das RapDeutschlandKettensägenMassaker (2005)

Siehe auch:
 Hurenkind und Schusterjunge